Села:
 Шершні — Вінницька область, Барський район
 Шершні — Вінницька область, Тиврівський район
 Шершні — Житомирська область, Коростенський район

Див. також 
 Шершень (значення)